Дени́скины расска́зы:
 «Денискины рассказы» — цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, посвящённый случаям из жизни дошкольника, а потом младшего школьника Дениса Кораблёва.  
 «Денискины рассказы» — советский художественный музыкальный телефильм по рассказам известного советского детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского.